Rockport (Califòrnia)
 Rockport (Illinois)
 Rockport (Indiana)
 Rockport (Kentucky)
 Rockport (Maine)
 Rockport (Massachusetts)
 Rockport (Texas)
 Rockport (Washington)